Municipio de Ayr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ayr (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Ayr (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Ayr (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.